Amerikai Egyesült Államok
Edgars (New Jersey)
 Kanada
Edgars (Ontario)